Il doppio  dello  Zucchetti Kos Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marco Crugnola e Alessio Di Mauro erano i detentori del titolo, ma solo Crugnola ha partecipato in coppia con Philipp Marx, ma ha perso nel 1º turno contro Leoš Friedl e Lovro Zovko.

James Cerretani e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale 4–6, 6–3, [11–9] Peter Luczak e Alessandro Motti.

Teste di serie

 David Škoch /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Sebastián Prieto (semifinali)

 James Cerretani /  Travis Rettenmaier (campioni) 
 Leoš Friedl /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2009